Mihaela Buzărnescu e Ioana Raluca Olaru erano le detentrici del titolo, ma Buzărnescu non ha preso parte a questa edizione del torneo. Olaru ha fatto coppia con Darija Jurak, perdendo in semifinale contro Dar'ja Gavrilova e Ellen Perez.

In finale Gavrilova e Perez hanno sconfitto Duan Yingying e Han Xinyun con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (ritirate)
  Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (quarti di finale)
  Alicja Rosolska /  Yang Zhaoxuan (primo turno)

 Darija Jurak /  Raluca Olaru (semifinale)
 Nadežda Kičenok /  Abigail Spears (quarti di finale)

Riserve 
  Dar'ja Gavrilova /  Ellen Perez (campionesse)

Wildcard 

  Amandine Hesse /  Harmony Tan (quarti di finale)

 Fiona Ferro /  Diane Parry (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 2019